Liste over kommuner på Mayotte

Det oversøiske departement Mayotte er opdelt i 17 kommuner.

De fleste af kommunerne ligger på øen Grande-Terre, med undtagelse af Dzaoudzi og Pamandzi,
som ligger på Petite-Terre.

Efter postnummer og Insee-kode 
Siden 2007 har mayotte haft departementsnummeret 976.

Kilder 

Mayotte
Kommuner